Подгородненское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Малоархангельском районе Орловской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Новая Стройка.

На территории сельского поселения на берегу пруда «Прогресс» расположена туристическая база «Лагуна».

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Орловской области от 12 августа 2004 года № 414-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Малоархангельского района Орловской области».

Население

Состав сельского поселения

Уроженцы 
 Бобраков, Фёдор Михайлович (1898—1970) — советский военачальник, генерал-майор. Родился в селе Орлянка.

Примечания 

Муниципальные образования Малоархангельского района
Сельские поселения Орловской области